Peter Koch (1905–1980) dán építész
Peter Koch (1938–1989) német újságíró, a Stern menesztett főszerkesztője